Wildeck heißen folgende geographische Objekte:
 Wildeck, Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Amt Wildeck, historische Verwaltungseinheit im heutigen Hessen

Burgen und Schlösser:
 Burg Wildeck (Abstatt), auch Schloss Wildeck genannt, Burg bei Abstatt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg
 Burg Wildeck (Irslingen), abgegangene Burg bei Dietingen-Irslingen im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg
 Burg Wildeck (Wildeck), Schlossruine bei Wildeck im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Schloss Wildeck, ehemaliges Jagdschloss bei Zschopau im Erzgebirgskreis im Süden von Sachsen

Siehe auch: 
 Wildegg
 Wildeneck